Blanqueamiento se utiliza habitualmente para referirse al proceso de convertir aquello que tenga un tinte o color específico en algo de color igual o similar al blanco.

Cultura

 Blanqueamiento racial, proceso para blanquear racialmente sociedades
 Blanqueamiento cinematográfico, práctica para solo utilizar actores blancos.

Medicina

 Blanqueamiento dental, tratamiento dental estético 
 Blanqueamiento anal,  tratamiento estético de decoloración de la piel que circunda al ano.

Economía

 Blanqueamiento de dinero o lavado de dinero, estrategia para introducir dinero y activos obtenidos irregularmente en el sistema financiero.

Biología 

 Blanqueamiento de los corales, o decoloración coral, proceso de estrés y decoloración por muerte de su  protozoo simbionte.